Personen
Jude Law, Engels acteur 
Gilbert Laws, Brits zeiler 
Hubert Laws, Amerikaans fluitist
Ronnie Laws, Amerikaans saxofonist
Sharon Laws, Brits wielrenster 

Andere
 GR-pad, in Nederland Lange-Afstand-Wandelpaden (of LAW's); in Vlaanderen Groteroutepaden 
 Code of Laws, Amerikaanse federale wetgeving
 Corn Laws, historische Graanwetten in het Verenigd Koninkrijk 
 LAW, LAWS, Engelse afkorting voor Lethal autonomous weapon, dodelijk autonoom wapen
 Engels voor Rechten, meer bepaald rechtsgeleerdheid op academisch niveau, zoals Bachelor of Laws en Master of Laws
 M72 LAW, Amerikaans draagbaar 66 mm licht anti-tank wapen

Wikipedia:Doorverwijspagina